Шесть кораблей Королевского флота носили название HMS Cossack (казак), ещё один отменён в ходе постройки:

 HMS Cossack — 22-пушечный корабль 6 ранга, начат как Pandour в 1805, но переименован; спущен на воду в 1806; разобран в 1816.
 HMS Cossack планировался как паровая канонерская лодка; заложен в Портсмуте в 1846; отменён в 1849.
 HMS Cossack — деревянный винтовой корвет; заказан как русский корвет Витязь; конфискован Британией на стапеле; переименован и спущен на воду в 1854; продан в 1875.
 HMS Cossack — минный крейсер типа Archer; спущен на воду в 1886; продан в 1905.
 HMS Cossack — эскадренный миноносец типа Tribal; спущен на воду в 1907; продан в 1919.
 HMS Cossack (F03) — эскадренный миноносец типа Tribal (1936); спущен на воду в 1937; торпедирован подводной лодкой U-563 в 1941 и затонул через четыре дня.
 HMS Cossack (R57) — эскадренный миноносец типа C; спущен на воду в 1944; отправлен на слом в 1961.

См. также 
 USS Cossack